

Kweekgoed
 Bosplantsoen van bomen of struiken

Landschapselementen
 Bolwerkplantsoen
 Tuin
 Park
 Stadspark
 Openbaar groen

Geografische naam
 Plantsoen (Leiden), een negentiende-eeuws stadspark in de binnenstad van Leiden.